Романізація або латинізація білоруської мови – це будь-яка система транслітерації білоруської письмової мови з кирилиці на латиницю.

Стандартні системи латинізації білоруської 
Стандартні системи латинізації білоруської включають:

 BGN/PCGN романізація білоруської мови, 1979 (Рада з географічних назв Сполучених Штатів і Постійний комітет з географічних назв для офіційного використання Великої Британії), яка є переважаючою системою для романізації географічної інформації в США та Сполученого Королівства
 Британський стандарт 2979 : 1958
 Наукова транслітерація, або Міжнародна наукова система лінгвістики
 ALA-LC романізація, 1997 (Американська бібліотечна асоціація та Бібліотека Конгресу)
 ISO 9:1995, який також є білоруським державним стандартом ГОСТ 7.79–2000 для негеографічної інформації
 Інструкція з транслітерації білоруських географічних назв літерами латинської писемности, яка є державним стандартом для географічної інформації Білорусі, прийнята Державним комітетом земельних ресурсів, геодезики та картографії Білорусі 2000 р. і рекомендована для використання Робочою групою з романізації Системи Групи експертів ООН з географічних назв (UNGEGN). У 2007 році його було значно переглянуто.

Приклади

Див. також 

 Білоруська латиниця (Łacinka / лацінка)
 Кириличні абетки
 Кириличне письмо
 Латинізація болгарської мови
 Латинізація македонської мови
 Латинізація російської мови
 Латинізація сербської мови
 Латинізація української мови
 Наукова транслітерація кирилиці

 Білоруський алфавіт
 Грецький алфавіт
 Македонський алфавіт
 Чорногорський алфавіт
 Український алфавіт
 Українська латиниця
 Російський алфавіт
 Сербська кирилиця

Посилання 

 Британський стандарт 2979 : 1958, Лондон: Британський інститут стандартів.
 Статистичний відділ ООН, географічні назви 
Білоруська мова
Латинізація кирилиці